Rosana Márcia Brito (Leopoldina, Minas Gerais, 2 de setembro de 1958) é uma cantora, compositora e instrumentista de música popular brasileira.

Naturais de Leopoldina (Minas Gerais)
Compositores de Minas Gerais
Cantores de Minas Gerais
Instrumentistas de Minas Gerais
Músicos de música popular brasileira